Pavel Svoboda je jméno těchto osobností:

 Pavel Svoboda (cestovatel) (* 1985) – český cestovatel a fotograf
 Pavel Svoboda (Církev husitská) – spoluzakladatel Církve husitské
 Pavel Svoboda (designér) – český fotograf a designér
 Pavel Svoboda (fotbalista) (* 1965) – český fotbalista
 Pavel Svoboda (lední hokejista) (* 1944) - český hokejista
 Pavel Svoboda (moderátor) (* 1970) – český moderátor
 Pavel Svoboda (politik, 1953) – český politik, člen ODS
 Pavel Svoboda (politik, 1962) – europoslanec, člen KDU-ČSL
 Pavel Svoboda (politik, 1969) – bývalý politik (člen US-DEU) a poslanec PSP
 Pavel Svoboda (politik, 1978) – člen ČSSD, bývalý náměstek hejtmana Libereckého kraje
 Pavel Svoboda (varhaník) (* 1987) – český varhaník a poslanec PSP, nestraník za TOP 09

Související články 
 Svoboda (rozcestník)